Signatar steht für:
 Signatarstaat (sinnverwandt)
 Unterzeichner eines Vertrags (veraltet)